Brent Best (Oamaru, 1968. február 12.–) új-zélandi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: távközlési technikus.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetői vizsgát 1983-ban tette le, 1992-ben lett hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója. Az aktív nemzeti asszisztensi szolgálattól 2010-ben vonult vissza.

Nemzeti szakmai sikerek 
 négy egymást követő NZFC kupadöntő asszisztense,
 rendszeres foglalkoztatás a nemzeti bajnokságban,

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Új-zélandi labdarúgó-szövetség (NZFC) Játékvezető Bizottsága (JB) 2004-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Peter O'Leary új-zélandi játékvezető állandó segítője volt. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2010-ben búcsúzott.

Nemzetközi szakmai sikerek
 klub-világkupa Abu-Dzabiban és Jokohamában,
 U20-as világbajnokságok,
 Óceániai (OFC) bajnokság,
 a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság Dél-Afrikába,

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Kanada a 16., 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, Egyiptom a 17., 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB Peter O'Leary játékvezető asszisztenseként foglalkoztatta.

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton estek át. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, de a FIFA JB a világtornán Peter O'Leary segítőjeként csak tartalékként foglalkoztatta.

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB tartalék asszisztensként alkalmazta.

Források 

Új-zélandi labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek